Gulp může být:

 Gulp (skupina) – velšská hudební skupina
 Gulp (film) – britský animovaný krátkometrážní film
 Gulp (řeka) – řeka protékající Belgií a Nizozemskem
 Gulp (Irák) – město v Iráku
 Gulp: Adventures on the Alimentary Canal – kniha Mary Roachové
 Rai Gulp – italský televizní kanál